Neustädtel steht für

 Neustädtel (Schneeberg), Ortsteil der Stadt Schneeberg in Sachsen
 Neustädtel (Panschwitz-Kuckau), Ortsteil der Gemeinde Panschwitz-Kuckau in Sachsen
 die deutsche Bezeichnung der Stadt Nowe Miasteczko in Polen

Siehe auch:
 Neustädtl
 Neustädtlein